Irish Derby, ou Derby Irlandes é uma corrida de cavalos thoroughbred de galope plano, em que competem animais de ambos os sexos com 3 anos de idade. É a cópia do Epsom Derby ingles, e ocorre tres semanas após a realização daquela competição na Inglaterra. Disputado em 2414 metros atualmente no hipódromo de Curragh, em pista de grama. È categorizada internacionalmente como Grupo I.

Dia da Corrida
Em junho, tres semanas após o Derby de Epsom. Em 2014, 24 de junho.

Vencedores

Primeiros Vencedores
 1866: Selim
 1867: Golden Plover
 1868: Madeira
 1869: The Scout
 1870: Billy Pitt
 1871: Maid of Athens
 1872: Trickstress
 1873: Kyrle Daly
 1874: Ben Battle
 1875: Innishowen
 1876: Umpire
 1877: Redskin
 1878: Madame du Barry
 1879: Soulouque
 1880: King of the Bees
 1881: Master Ned
 1882: Sortie
 1883: Sylph
 1884: Theologian
 1885: St Kevin
 1886: Theodemir
 1887: Pet Fox
 1888: Theodolite
 1889: Tragedy
 1890: Kentish Fire
 1891: Narraghmore
 1892: Roy Neil
 1893: Bowline
 1894: Blairfinde
 1895: Portmarnock
 1896: Gulsalberk
 1897: Wales

 1898: Noble Howard
 1899: Oppressor
 1900: Gallinaria
 1901: Carrigavalla
 1902: St Brendan
 1903: Lord Rossmore
 1904: Royal Arch
 1905: Flax Park
 1906: Killeagh
 1907: Orby
 1908: Wild Bouquet
 1909: Bachelor's Double
 1910: Aviator
 1911: Shanballymore
 1912: Civility
 1913: Bachelor's Wedding
 1914: Land of Song
 1915: Ballaghtobin
 1916: Furore
 1917: First Flier
 1918: King John
 1919: Loch Lomond
 1920: He Goes
 1921: Ballyheron
 1922: Spike Island
 1923: Waygood
 1924: Haine / Zodiac 1
 1925: Zionist
 1926: Embargo
 1927: Knight of the Grail
 1928: Baytown
 1929: Kopi

 1930: Rock Star
 1931: Sea Serpent
 1932: Dastur
 1933: Harinero
 1934: Patriot King / Primero 1
 1935: Museum
 1936: Raeburn
 1937: Phideas
 1938: Rosewell
 1939: Mondragon
 1940: Turkhan
 1941: Sol Oriens
 1942: Windsor Slipper
 1943: The Phoenix
 1944: Slide On
 1945: Piccadilly
 1946: Bright News
 1947: Sayajirao
 1948: Nathoo
 1949: Hindostan
 1950: Dark Warrior
 1951: Fraise du Bois II
 1952: Thirteen of Diamonds
 1953: Chamier 2
 1954: Zarathustra
 1955: Panaslipper
 1956: Talgo
 1957: Ballymoss
 1958: Sindon
 1959: Fidalgo
 1960: Chamour
 1961: Your Highness

1 Em 1924 e 1934 houve empate entre 2 vencedores.2 Premonition terminou em primeiro em1953, mas foi declassificado.

Vencedores desde 1962

Ver também 

 Irish 2,000 Guineas
 Irish St. Leger

Bibliografia
 galopp-sieger.de – Irish Derby Stakes. 
 horseracingintfed.com – International Federation of Horseracing Authorities – Irish Derby (2011). 
 irishracinggreats.com – Irish Derby (Group 1). 
 pedigreequery.com – Irish Derby – Curragh. 
 tbheritage.com – Irish Derby Stakes. 
  

Turfe